HMS Pioneer può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Pioneer (1856) – cannoniera
HMS Pioneer (R76) – portaerei della Classe Colossus